Wide Putin est un mème qui représente le président russe Vladimir Poutine en train de marcher avec un effet d'image élargie.

Musique
La musique postée dans la vidéo original se nomme "Song For Denise" de Piano Fantasia, publié en 1985 par un groupe français dans un style italo-disco.

Origine
La vidéo provient d'un youtubeur américain, FlobySop64 qui, le , publie une vidéo provenant de l'inauguration du  mandat du président Russe, filmée en direct par la chaîne de télévision RT le . élargigement d'une image sur les cotés sert sur internet pour un effet moqueur, "maudite", au encore ironique.

Popularisation
Après la publication de la vidéo, un serveur Discord s'intitulant "IT'S HIM" (C'EST LUI en français) a été créé peu de temps après la création de la vidéo. De nombreuses personnes ont commencés à rejoindre ce serveur et à partager la vidéo à d'autres personnes, puis des autres youtubeurs l'ont réupload sur YouTube, et, de fil en aiguille, la vidéo est devenue virale.

Références

Liens utiles
Vidéo de Wide Putin

Phénomène Internet